Cristi ist der Familienname folgender Personen:

 Elvira Cristi (* 1976), chilenische Schauspielerin
 Óscar Cristi (1916–1965), chilenischer Springreiter
 Vladimir Cristi (1880–1956), rumänischer Politiker